O Al-Ahli Club é um clube de futebol baireinita com sede em Manama. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1936 como Al-Nusoor Clube. Viveu suas maiores glórias nas décadas de 1960 e 1970.

É atualmente o terceiro maior campeão do Bahrein, com cinco conquistas, a última em 2010.

Títulos 

  Campeonato do Bahrein: 5 (1968-69, 1971-72, 1976-77, 1995-96 e 2009-10)
  Copa do Rei: 8 (1960, 1968, 1977, 1982, 1987, 1991, 2001 e 2003)
  Taça BahrainI FA: 2 (2007 e 2016)

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1936